Sveti Jakob je lahko:

Osebe 
 Jakob Starejši, Zebedejev sin, brat svetega Janeza Evangelista
 Jakob Mlajši, Alfejev sin, brat apostola in evangelista Mateja
 Jakob Gospodov brat, imenovan tudi Jakob Pravični, morda istoveten z Jakobom Mlajšim

Cerkve

Slovenija 
 Cerkev sv. Jakoba, Dobrovnik
 Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana
 Cerkev svetega Jakoba, Kostanjevica na Krki
 Cerkev sv. Jakoba (806 mnv) v Polhograjskem hribovju
 Župnija Limbuš - Sv. Jakob
 Župnija Ljubljana - Sv. Jakob
 Župnija Mežica - Sv. Jakob

Avstrija 
 Župnijska cerkev Pokrče

Kraji

Avstrija 
 Šentjakob v Rožu
 podružnica v Sv. Jakobu ob Cesti, danes del Trdnje vasi v Celovcu

Italija 
 Sveti Jakob, Trst (italijansko San Giacomo) – mestna četrt

Slovenija 
 Šentjakob ob Savi, predmestje Ljubljane

Poleg oblike Sveti Jakob, se uporablja v krajevnih imenih tudi Šentjakob, skrajšano tudi Štjak.